Sadko (held), een legendarische Russische held.
Gebaseerd op bovenstaande held
Sadko (film), alias “The Magic Voyage of Sinbad”, een film uit 1953
Sadko (opera), een opera van Rimsky-Korsakov. 
Sadko (televisiefilm), een televisiefilm uit 1994.